Falcon (engl. Falke) steht für:

 Falcon (Duinrell), Achterbahn in Duinrell, Niederlande
 Falcon (Gewehr), Gewehr für große Reichweite
 FALCON, Seekabel zwischen Indien und dem Persischen Golf
 Falcon (Programmiersprache)
 Atari Falcon 030, Heimcomputer der Atari Corporation
 Falcon (Spieleserie), Reihe von Flugsimulationsspielen für das Kampfflugzeug F-16 „Falcon“
 Codename des Smartphones Motorola Moto G
 The Falcon (Band)
 Falcon, Comicfigur, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum
 Falcon Basketball Klub, dänischer Basketballverein

Luftfahrzeuge:
 Streifeneder Falcon, Segelflugzeug
 Familie von Geschäftsreiseflugzeugen der Dassault Aviation, siehe Dassault Aviation#Zivil
 Trägerraketenfamilie von SpaceX, siehe dort
 Mondlandefähre von Apollo 15
 Lenkwaffen von Hughes Aerospace Group
 AIM-4 Falcon
 AIM-26 Falcon
 AIM-47 Falcon
 Projektname zur Entwicklung des Hypersonic Technology Vehicle 2 (HTV-2 Drohne)

Automobile:
 Falcon (Feuerwehrfahrzeug)
 Ford Falcon, PKW-Modell von Ford
 Falcon (Automarke), ehemalige britische Automarke (1984–2002)

Unternehmen:
 Falcon Automobilwerke, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Falcon Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1958–1964)
 Falcon Cyclecar, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Falcon Engineering Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Falcon Motor Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Halladay Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Falcon
 Moller Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Falcon
 Falcon Cycle-Parts, taiwanesischer Hersteller von Fahrradkomponenten
 Falcon (Fahrradhersteller), englischer Hersteller von Rennrädern
 Falcon (Billard), Hersteller von Billard-Queues
 Falcon Entertainment oder Falcon Studios, US-amerikanisches Unternehmen der Erotik-Branche
 Falcon Private Bank, Schweizer Privatbank

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Falcon (Arkansas)
 Falcon (Colorado)
 Falcon (Idaho)
 Falcon (Kentucky)
 Falcon (Mississippi)
 Falcon (Missouri)
 Falcon (North Carolina)
 Falcon (Tennessee)
 Falcon (Texas)
 Falcon Mesa (Texas)
 Falcon Village (Texas)

in Venezuela:
 Falcón in Venezuela

Falcon oder Falcón ist der Familienname folgender Personen:
 Ada Falcón (1905–2002), argentinische Tango-Tänzerin, Sängerin und Filmschauspielerin
 Adhelma Falcón (1903–2003), argentinische Tangosängerin
 André Falcon (1924–2009), französischer Schauspieler
 Andrea Falcon (* 1965), italienischer Philosophiehistoriker
 Cornélie Falcon (1814–1897), französische Opernsängerin (Sopran)
 DJ Falcon, französischer House-Produzent und DJ
 Rodolfo Falcón (* 1972), kubanischer Schwimmer
 Gonzalo Falcón (* 1996), uruguayischer Fußballspieler
 Ismael Falcón (* 1985), spanischer Fußballspieler

 Juan Crisóstomo Falcón (1820–1870), venezolanischer Militär und Politiker
 Leya Falcon (* 1988), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Marvin Falcon (1935–2022), US-amerikanischer Gitarrist
 Marcos Falcón Briceño (1907–1998), venezolanischer Diplomat und Politiker
 Micheal Falcon, nigerianischer Fußballspieler
 Minerva Jean Falcon, philippinische Diplomatin
 Pierre Falcon (1793–1876), US-amerikanischer Sänger und Dichter
 Sergio Falcón (* 1998), uruguayischer Fußballspieler
 Úrsula Falcón Quintero (1870 oder 1871–1966), spanische Sängerin, siehe Úrsula López (Sängerin)
 Veronica Falcón (* 1966), mexikanische Schauspielerin und Choreografin
 Yosvany Falcón (* 1979), kubanischer Radrennfahrer

Siehe auch:

 Falcon Island
 Falcons
 Falke
 Falken (Begriffsklärung)
 Falcone (Begriffsklärung)